Биткино — деревня в Артинском городском округе Свердловской области. Входит в состав Азигуловского сельского совета.

География 
Населённый пункт расположен на левом берегу реки Бардым в 23 км на северо-запад от посёлка городского типа Арти — административного центра района. Расстояние до Екатеринбурга — 150 километров.

Часовой пояс

Население

Инфраструктура 
Деревня разделена на три улицы: Набережная, Советская, Ясная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Артинского городского округа

Населённые пункты Артинского городского округа